Glazbeni albumi:
 Believe (Cher)
 Believe (Disturbed)
 Believe (Justin Bieber)

Pjesme:
 Believe (pjesma Dime Bilana)